Der Titel Queen of Europe wird seit den 1980er Jahren von verschiedenen Organisationen auf unterschiedlichen Schönheitswettbewerben vergeben:

Titel bei der Miss World 
Queen of Europe – und entsprechende Titel für die anderen Kontinente – wurde 1981 bis 2004 im Rahmen der Miss-World-Wettbewerbe verliehen. 2005 und 2006 gab es stattdessen Miss World – Northern Europe und Miss World – Southern Europe (sowie Miss World – Africa usw.). Ab 2007 galten wieder die Bezeichnungen wie bis 2004. 2015 hieß der entsprechende Titel Continental  Queen of Europe 2016 wurde die Bezeichnung abermals geändert und heißt nun Miss World Europe.

Wettbewerb der Queen of the World Corporation 

Ein eigener Wettbewerb um die Queen of Europe wurde etwa 1986 bis 2000 von Erich Reindl durchgeführt. Der österreichische Event-Manager hatte schon 1956 bis 1958 die Miss Austria- und 1979 bis 1984 die Miss-Germany-Wettbewerbe veranstaltet. 1988 rief er die Queen of the World ins Leben. Der Queen of Europe-Wettbewerb ist (wahrscheinlich schon vom Veranstalter) nur sehr unzulänglich dokumentiert.

Anmerkung: 1986 lief der Wettbewerb unter dem Namen Miss Europe International. Der Titel von Raquel Brun wurde jedoch umbenannt in Queen of Europe. Diesen erhielt 1987 auch Anja Hörnich, danach alle anderen Siegerinnen.

Wettbewerb mit Organisationssitz in Österreich 
Clara Popescu ist die erste Person, die den Titel der „Queen of Europe“ unterschrieb und gegeben hat.
Einen neueren Wettbewerb führt seit 2007 die Rumänin Clara Mihaela Popescu durch, die sich die Marke Queen of Europe® im August 2004 in Österreich hat eintragen lassen. Sitz der zugehörigen Organisation ist Wien.

Seit Juli 2007 wurden jeweils per Internet-Abstimmung Monats-Siegerinnen gewählt und veröffentlicht (Queen of Europe Vienna, Girl of the Month July usw.), darüber hinaus gelegentlich eine Queen of Europe one day. Aus beiden Kategorien wurde am Jahresende eine Gesamtsiegerin ermittelt. Da es im ersten Jahr nur sechs Monats-Girls gab, kamen auch die Zweitplatzierten in die Endrunde. Die weitaus meisten Teilnehmerinnen entstammten bis Ende 2007 Deutschland und Rumänien, so dass mehrere Kandidatinnen aus demselben Land in der Endrunde vertreten sein konnten.

Wettbewerb der Top Model of the World (WBO) 
Seit 2015 kürt auch die WBO im Rahmen ihrer Wahl zur „Top Model of the World“ eine „Queen of Europe“.

Quellen

Weblinks 
 pageantopolis
 Offizielle Webseite Queen of Europe
 Webseite über Schönheitswettbewerbe (finnisch/englisch)

Europäische Auszeichnung
Europe, Queen Of
Erstverleihung 1981